Léré (Frankrijk), plaats in Frankrijk in het departement Cher
 Léré (Mali), gemeente in Malinese commune Niafunké